Па́оло Ди Ка́нио (; род. 9 июля 1968 года, Рим) — итальянский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего.

Карьера игрока в Италии 
Паоло Ди Канио был воспитанником футбольной школы римского «Лацио», но славы великого футболиста так и не сыскал. Он был постоянным игроком основных составов «Лацио», «Ювентус», «Наполи» и «Милана», но оказывался в тени таких игроков, как Алессандро Дель Пьеро, Роберто Баджо и Джанлука Виалли, что не давало ему полностью раскрыть свой талант. Паоло прославился другим. Ди Канио, воспитанный на улицах неблагоприятного района Рима Квартиччоло, на поле стал отмечаться своими радикальными выходками, не скрывая своих убеждений. В частности, он неоднократно праздновал забитые голы римским салютом. На его плечо нанесена татуировка DUX, которая на латинском означает Дуче. Ди Канио также не скрывал своего восхищения Бенито Муссолини.

Карьера игрока в Великобритании 
В сезоне 1996/97 Паоло Ди Канио решил перебраться в «Селтик» из Глазго, где стал лучшим футболистом. После этого он переходит в клуб Премьер лиги «Шеффилд Уэнсдей». Строптивость характера опять сыграла дурную шутку: именно из-за характера и околофутбольных выходок Ди Канио тренер сборной Италии Джованни Трапаттони не вызывал его в команду, и тренер «Уэнсдей» Рон Аткинсон часто обвинял Ди Канио в халатном отношениям к играм и предрекал скорое завершение его карьеры. Сам Ди Канио резко выступал в прессе по поводу обвинения со стороны Аткинсона. Но тут наступила развязка, которой никто не ждал: Аткинсон сделал Ди Канио капитаном команды. Благодаря этому «Шеффилд Уэнсдей» остались в элите.

Но тут случилось то, что сделало Ди Канио антигероем. 26 сентября 1998 года в матче с лондонским «Арсеналом» произошёл конфликт: после игрового столкновения Патрика Виейра и Вима Йонка между ними произошла словесная перепалка, в которую вмешался Ди Канио. За Виейра вступился Мартин Киоун, который оттолкнул Ди Канио, задев его локтем. Ди Канио ответил Киоуну, и арбитр матча Пол Элкок удалил его с поля. Возмущенный решением судьи Ди Канио высказал Элкоку своё недовольство, а потом толкнул арбитра. Руководство Английской Премьер-лиги тут же вылило всю грязь на Ди Канио. Газета «The Times» опубликовала снимки с лежащим на поле Элкоком и словами министра спорта Тони Бэнкса, который призывал выгнать Ди Канио из футбола. Федерация Английской Премьер-лиги вынесла вердикт — 11 матчей дисквалификации.

Ди Канио поступило предложение вернуться в Италию или перебраться в Испанию, но он решил остаться в Англии и перешёл в лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Тогдашний тренер Харри Реднапп искал для команды именно лидера. Но поступок в матче против «Эвертона» 16 декабря 2000 года просто потряс весь футбольный мир. Игрок «Вест Хэм Юнайтед» сделал навес в штрафную на Ди Канио, который, увидев, что вратарь Пол Джеррард в результате столкновения получил травму и упал за пределами штрафной, поймал мяч в руки и указал на лежащего вратаря. Кадры этого момента облетели все телеканалы мира. Паоло Ди Канио стал героем, а ФИФА вручило ему приз Fair play. Многие в Англии сразу простили ему случай с арбитром. Покинув «Вест Хэм», Ди Канио стал его легендой. Затем, отыграв сезон в «Чарльтон Атлетик», Паоло вернулся в «Лацио».

Карьера тренера 
20 мая 2011 года Паоло Ди Канио возглавил английский клуб «Суиндон Таун». 18 февраля 2013 года тренер подал в отставку.

31 марта 2013 года стал тренером «Сандерленда». Контракт подписан на 2,5 года. Сменил на этом посту Мартина О’Нила. 22 сентября был отправлен в отставку с поста главного тренера сразу после поражения в матче Премьер-лиги против «Вест Бромвича». Из пяти матчей сезона, команда под руководством Ди Канио, проиграла четыре и лишь один раз сыграла вничью.

Достижения

Клубные 
Ювентус
 Обладатель Кубка УЕФА (1993)
Милан
 Чемпион Италии (1): 1996
 Обладатель Суперкубка УЕФА (1994)
Вест Хэм Юнайтед
 Обладатель Кубка Интертото (1999)

Индивидуальные 
 Игрок года по версии футболистов Шотландской ассоциации профессиональных футболистов (1997)
 Лауреат премии Фэйр-Плей (2000)

Тренерские 
Суиндон Таун
 Вторая Футбольная лига (2012)

Примечания

Ссылки 
 Перевод автобиографии Паоло Ди Канио на русский язык 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Тернана»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Атлетико» Рим
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Суиндон Таун»
Тренеры ФК «Сандерленд»